Bresnica – wieś w Chorwacji, w gminie Pleternica
 Bresnica – wieś w Serbii, w gminie Bosilegrad
 Bresnica – wieś w Serbii, w gminie Čačak
 Bresnica – wieś w Serbii, w gminie Koceljeva
 Bresnica – wieś w Serbii, w gminie Vranje
 Bresnica – wieś w Słowenii, w gminie Ormož